Бјелојевићи могу бити:

 Бјелојевићи (Мојковац), насељено место у општини Мојковац, Република Црна Гора
 Бјелојевићи (Столац), насељено место у општини Столац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ